Hermlin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1940-2007), joueur d'échecs estonien
 (1915-1997), auteur allemand

Homonymie de patronyme